In 1914/15 werd het achtste voetbalkampioenschap van Saale gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. FC Britannia Halle wijzigde de naam in Hallescher FV Sportfreunde. Deze naamswijziging gebeurde met alle clubs in Duitsland die Britannia heetten aangezien Groot-Brittannië de tegenstander was in de pas losgebarsten Eerste Wereldoorlog. Hierdoor vond er dit jaar ook geen eindronde plaats.

1. Klasse

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

voetbalkampioenschap van Saale
Duits competitievoetbal 1914/15